Ringelstein heißen folgende geographische Objekte: 

Orte:
Ringelstein, Ortsteil von Büren, Nordrhein-Westfalen 

Burgen:
Burg Ringelstein Burgruine bei Büren-Harth, Nordrhein-Westfalen.
Ruine Ringelstein bei Ringingen, Baden-Württemberg 
Alter Ringelstein, Burgruine im Thüringer Wald 
Neuer Ringelstein, Burgruine im Thüringer Wald 
Burg Groß-Ringelstein, Burgruine bei Oberhaslach, Elsass
Burg Klein-Ringelstein, frühmittelalterliche Befestigung bei Oberhaslach, Elsass
Burg Ringelstein (Haut-Rhin), Burgruine in Masevaux, Elsass